Тузамапан де Галеана има више значења:

 Општина Тузамапан де Галеана (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тузамапан де Галеана (Тузамапан де Галеана, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику